Das WTT Contender Doha 2023 war das zweite Turnier der WTT Series 2023 im Tischtennis. Es fand vom 15. bis 21. Januar 2023 im katarischen Doha statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Offizielle Website (abgerufen am 17. Januar 2023)

Sportveranstaltung in Doha
Tischtenniswettbewerb in Katar
Tischtennisveranstaltung 2023